I Liga austriacka w piłce nożnej (1930/1931) była 20. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół First Vienna FC 1894.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1930 w piłce nożnej
1931 w piłce nożnej
1930 w Austrii
1931 w Austrii